|-
| 147701 - ||  || 5 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147702 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147703 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 147704 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 147705 - ||  || 14 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147706 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147707 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147708 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147709 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147710 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147711 - ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147712 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147713 - ||  || 12 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147714 - ||  || 16 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147715 - ||  || 18 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 147716 - ||  || 19 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147717 - ||  || 5 iunie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147718 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147719 - ||  || 9 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147720 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147721 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147722 - ||  || 21 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147723 - ||  || 23 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147724 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147725 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147726 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147727 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147728 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147729 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147730 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147731 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147732 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147733 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147734 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147735 || 2005 NE || 2 iulie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 147736 Raxavinic ||  || 2 iulie 2005 ||  || 
|-
| 147737 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147738 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147739 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147740 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147741 - ||  || 3 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147742 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147743 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147744 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147745 - ||  || 2 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147746 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147747 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147748 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147749 - ||  || 4 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147750 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 147751 - ||  || 27 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147752 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147753 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147754 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147755 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147756 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147757 - ||  || 31 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147758 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147759 - ||  || 23 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 147760 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147761 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 147762 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147763 - ||  || 26 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 147764 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147765 - ||  || 24 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 147766 - ||  || 26 august 2005 || CAOS || CAOS
|-
| 147767 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147768 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147769 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147770 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147771 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147772 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147773 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147774 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147775 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147776 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147777 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147778 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147779 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147780 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147781 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147782 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147783 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147784 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147785 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147786 - ||  || 31 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147787 - ||  || 30 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147788 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147789 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 147790 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147791 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147792 - ||  || 1 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147793 - ||  || 2 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147794 - ||  || 2 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147795 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147796 - ||  || 1 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147797 - ||  || 1 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147798 - ||  || 2 septembrie 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 147799 ||  || 15 septembrie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 147800 - ||  || 27 septembrie 2005 ||  || 
|-